Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1985 () проводился в городе Монктон (Нью-Брансуик) c 3 по 10 марта 1985 года. Турнир проводился в 56-й раз. В Нью-Брансуике чемпионат проводился в 4-й раз, в Монктоне — во 2-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в марте 1985 в городе Глазго (Шотландия).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (4-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Северное Онтарио (для команды, которую возглавлял скип Эл Хакнер, это была 2-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (скип Пэт Райан). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Eugene Hritzuk).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место. Проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место. В финале встречаются победитель полуфинала и команда, занявшая на групповом этапе 1-е место.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф

Полуфинал

Финал 

«Хакнер дабл», «двойной Хакнера» () — один из самых знаменитых и труднейших в исполнении бросков в современной истории кёрлинга. В финальном матче чемпионата после 9-го энда перед последним 10-м эндом у команды Северного Онтарио было на 2 очка меньше, чем у команды Альберты, то есть им, чтобы даже не выиграть матч, а хотя бы перевести игру в экстра-энд, нужно было выиграть 10-й энд с разницей в 2 камня. Перед последним броском Эла Хакнера (а поскольку «хаммер» — право на последний бросок — в 10-м энде был у Альберты, после него должен был свой последний бросок делать Пэт Райан) камни стояли так, как показано на рисунке (красные камни — Северное Онтарио, жёлтые — Альберта). Из положения камней видно, что Эл Хакнер должен был выбить из «дома» (или хотя бы отодвинуть на самый его край) оба жёлтых камня Альберты, а для этого надо было, чтобы свой камень очень легко задел по касательной желтый камень, стоящий правее центра, отодвинув или выбив его, а сам пошел бы по косой налево-вниз, выбивая желтый камень внизу по центру. Этот труднейший по исполнению бросок и совершил Эл Хакнер. Выполнявший после него свой последний бросок Пэт Райан, который мог тем не менее легко поставить свой камень ближе к центру, чем красные камни Северного Онтарио, «перебрал с весом» (то есть сделал слишком сильный бросок) и его камень прошел через дом насквозь. Таким образом Эл Хакнер свёл 10-й энд вничью и перевёл игру в экстра-энд, в котором ему опять удалось «украсть» последний камень благодаря ещё одному неудачному последнему в энде броску Пэта Райана.

Итоговая классификация 

  команда, на чемпионате мира 1985 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
 Dan Hildebrand ()

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1985

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive — 1985 Labatt Brier
 Видео:  (Youtube channel «Curling Canada») (полная запись финального матча)

1985
Спортивные соревнования в Монктоне
Спорт в Канаде в 1985 году
Март 1985 года